Чаетина () — община в Сербии, входит в Златиборский округ.

Население общины составляет 15 340 человек (2007 год), плотность населения составляет 24 чел./км². Занимаемая площадь — 647 км², из них 57,7 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — малый город Чаетина. Община Чаетина состоит из 24 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 27,0 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии